Rafael Armando Cirigliano (1891 — 1966)  foi um político brasileiro. Nascido em Tiradentes, formou-se em advocacia. Mudou-se para Juiz de Fora, onde exerceu os cargos de vereador (1936) e prefeito (1938-1943). Posteriormente transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde prosseguiu com a carreira de advogado.

Ligações externas
 Página oficial da Prefeitura de Juiz de Fora

Prefeitos de Juiz de Fora
Mortos em 1966